339 км, 339-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.
По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 339 км — пассажирская платформа, узкоколейная железная дорога, Кировоградская область, Благовещенский район (Украина).
 339 км, Будка железнодорожная на 339 км МКЖД — упразднённый посёлок в современной Орловской области (в 1926 году — Мценская волость, Орловский уезд, Шеинский сельсовет; население: 6 чел., 1 двор).